Туличево — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Туличево — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Туличево — деревня в Комаричском районе Брянской области.